A világtól elvonult patkány a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának első epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Simonyi Emőke
 Rajzolták: Kaim Miklós, Rajkai György, Vásárhelyi Magda
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A világtól elvonult patkány a Hungarian Movie Database oldalon 

La Fontaine-mesék
Nepp József-filmek